Tocuyito peut désigner :

Toponymes

Tocuyito : chef-lieu de la municipalité de Libertador dans l'État de Carabobo ;
 Tocuyito : l'une des deux paroisses civiles de la municipalité de Libertador dans l'État de Carabobo.

Homonymie de toponyme